Producto Bruto puede eferirse a distintas mediciones económicas:

 El Producto Interno Bruto (también llamado Producto Interior Bruto o Producto Bruto Interno)
 El Producto Nacional Bruto (también llamado Ingreso Nacional Bruto o producto bruto nacional)
 El Producto Geográfico Bruto
Producto Bruto (grupo de música punk-rock) de Paracuellos de Jarama....